Grand Prix Hassan II 2022 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2022 z cyklu Grand Prix Hassan II rozgrywany w dniach 4–10 kwietnia 2022 roku w Marrakeszu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 597 900 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 w Maroku